Сума́х дуби́льный, или cума́х коже́венный или сумах итальянский () — небольшое дерево или кустарник; типовой вид рода  семейства .

Распространение и экология 
В диком виде произрастает в Южной Европе, Северной Африке (Алжир, Канарские острова, Мадейра, Тенерифе), Западной и Средней Азии (Копетдаг и Западный Памиро-Алай).

Растёт в горах на высоте 700 м над уровнем моря на сухих каменистых склонах, скалах, в редких лесах и по опушкам.

Светолюбив и очень засухоустой­чив. Возобновляется семенным и вегетативным путем, давая пне­вую поросль и образуя отводки. Переносит морозы до —20°.

Культивируется в полезащитных лесонасаждениях.

Ботаническое описание 

Небольшое, сравнительно мало ветвистое деревце или чаще кустарник 1—3 (до 5) метров высотой. Кора продолговато-морщинистая, на однолетних побегах серо-коричневая, на многолетних ветвях коричневая.

Листья 15—18 см длиной, очерёдные, непарноперистосложные, с крылатым в верхней части, шершаво-пушистым черешком, с 9—17 листочками. Листочки шершаво-пушистые, сидячие, продолговато-яйцевидные или ланцетные, крупно городчато-пильчатые, 3—5 см длиной и 2—3 см шириной, в основании округлые или широко клиновидные, на верхушке заострённые.

Цветки зеленовато-белые, в верхушечных продолговато-конических метёлках, иногда частично в небольших пазушных метёлочках, почти сидячие, однополые, тычиночные и пестичные в разных метёлках. Тычиночные цветки в редких, более длинных метёлках до 25 см длиной. Чашелистиков 5, они зеленоватые, снаружи густо волосистые и реснитчатые, округло-яйцевидные. Лепестков 5, они беловатые, яйцевидные. Пестичные цветки в более мелких плотных метёлках, до 15 см длиной, в деталях мало отличаются от мужских цветков, кроме присутствия развитой завязи с тремя рыльцами и пятью рудиментарными маленькими тычинками. Цветёт в июне — июле.

Плоды мелкие, шаровидные или почковидные, односеменные костянки, красновато-бурые от густого железистого опушения. Плоды созревают в августе — октябре.

Химический состав 
Листья, молодые ветки и кора стволов богаты дубильными веществами (13—33 %), с наибольшей концентрацией во время бутонизации. Кислая кожура плодов содержит большое количество яблочной и винной кислот, экстрактивные вещества, эфирное масло (0,01 %). В листьях преобладает галловая кислота, обнаружены метиловый эфир галловой кислоты, мирицитрин и другие флавоноиды, до 15 % танина, аскорбиновая кислота.

Значение и применение

В кулинарии 
Сушёные, измельчённые в порошок или маринованные кислые незрелые плоды или их кожуру используют как острую приправу сумах к мясным и рыбным блюдам, особенно к шашлыкам. Листья примешивают к табаку для придания ему приятного запаха.

Пряность, изготовляемая из сумаха, является одним из самых сильных антиоксидантов, употребляемых в пищу.

В медицине 
Молодые ветви и листья, собранные до образования зелёных плодов, являются важным сырьём для  медицинского танина и галловой кислоты.

В качестве лекарственного сырья используют лист сумаха дубильного (), который собирают в течение лета (июнь — август) и высушивают на вентилируемых чердаках, под навесами или в сушилках при 40—45 °С.

Листья употребляли в народной медицине и народной ветеринарии при отравлении солями тяжёлых металлов и алкалоидами, как ранозаживляющее, вяжущее, противоожоговое и противовоспалительное средство.

В культуре 
Сумах является декоративной породой, разводимой на юге в садах и парках. Культура его менее освоена, чем культура скумпии, и не может идти так далеко на север. В основном мо­жет разводиться в виде плантаций, в горно-мелиоративных культурах на Кавказе, в Крыму и Средней Азии, в последнем случае с предварительной террасировкой горных склонов или с посадкой в лунки и кармашки. Посадочный материал — одно­летние сеянцы, выращиваемые в питомниках на орошаемых землях. Эксплуатация, как и для скумпии, заключается в срезке концов побегов с листьями, сушке и обмолачивании сухого ли­ста и сборе его в мешки для исследующей отправки на заводы.

Прочее 
Сумах дубильный культивируют как танидонос.

Используется для озеленения, облесения и укрепления крутых каменистых склонов. Заросли его имеют противоэрозионное значение.

Болезни и вредители

Патогенные грибы 
На сумахе дубильном встречается сумчатый гриб Taphrina purpurascens, вызывающий покраснение и деформацию листьев.

Таксономия 
 Sp. Pl. 265 1753.
Синоним
 Revis. Gen. Pl. 1: 153 1891.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Анакардиевые
Декоративные деревья
Лекарственные растения
Флора Евразии
Флора Северной Африки
Пряности
Красильные растения
Дубильные растения